Veka kan syfta på:

 Veka – en ort i Falkenbergs kommun, se Veka och Grimsholmen
 Veka (norra) – ett av två närliggande naturreservat i Breareds socken i Halmstads kommun
 Veka (södra) – ett av två närliggande naturreservat i Breareds socken i Halmstads kommun
 Veka Öjasjö – en sjö i Svenljunga kommun och Tranemo kommun